

Village 
 Spy, village belge dans l'arrondissement de Namur.

Cinéma 
 The Spy, film muet américain d'Otis Turner (1911) ;
 Spy, film américain de Paul Feig (2015) ;
  (), film norvégien de Jens Jønsson (2019).

Télévision 
 Spy, série télévisée britannique (2011-2012).

Divers 
 Northern Spy, variété de pommier ;
 Spy, magazine satirique américain mensuel de 1986 à 1998.

Homonymie de titre